

Localidades
Knoxville - a terceira maior cidade do estado do Tennessee;
Knoxville (Arkansas)
Knoxville (Illinois)
Knoxville (Iowa)
Knoxville (Pensilvânia)
Ou ainda:
New Knoxville

Knoxville